Славонци могу бити:

 Славонци у етничком смислу, припадници некадашњег јужнословенског народа који је током средњовековног и раног нововековног раздобља настањивао просторе тадашње Славоније
 Славонци у регионалном смислу, назив за становнике Славоније

Види још 
 Славонија (вишезначна одредница)
 Словинци (вишезначна одредница)
 Словински језик (вишезначна одредница)